Der Begriff Scapus (Stamm oder Schaft) bezeichnet in der Anatomie

 der Vögel den festen Federkiel bei einer Konturfeder,
 der Insekten
 das erste Fühlersegment (Basalglied) einer Geißelantenne, siehe Fühler (Biologie)
 bei Zweiflüglern den Schaft des Schwingkölbchens, siehe  Haltere
 der Spinnentieren eine Struktur, die bei den Weibchen mancher Arten die Vulva teilweise bedeckt
 der Seefedern den Hauptstamm,
 der Seeanemonen den unteren längeren und dickwandigen Zylinder, der den Stiel umschließt